Эдгар Стю́арт (; 14 сентября 1667, Сент-Джеймсский дворец, Лондон, Королевство Англия — 5 мая 1671, Ричмондский дворец, , Королевство Англия) — англо-шотландский принц из дома Стюартов, четвёртый сын короля Якова II от его брака с Анной Хайд, получивший титул герцога Кембриджского. Родился и умер в правление своего дяди Карла II.

Биография 
Эдгар был шестым ребёнком и четвёртым сыном Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (будущего короля Якова II), от его первой жены Анны Хайд. К моменту его рождения старшие сыновья герцога уже умерли, и в живых остались только две дочери — Мария и Анна. Правивший тогда Англией и Шотландией брат герцога Карл II не имел законного потомства, так что новорождённый принц должен был унаследовать после дяди и отца две короны.

Эдгар появился на свет 14 сентября 1667 года в Сент-Джеймсском дворце. Его восприемниками при крещении стали герцог Альбемарль, маркиз Вустер и графиня Саффолк. 7 октября принц получил от дяди титулы герцога Кембриджского, графа Кембридж и барона Донтси (англ.), которые прежде носил его брат Джеймс. Герцогиня Анна после родов тяжело болела и так до конца и не оправилась. Она умерла в марте 1671 года, а спустя два месяца скончался и герцог Кембриджский. Его похоронили в часовне Генриха VII в Вестминстерском аббатстве; гроб принца поместили поверх гроба его матери.

Предки 

</center>

Примечания 

Стюарты